

Toponymes 

 Monfort :  commune française, située dans le département du Gers.

Patronymes 

 Alain Monfort : économètre et statisticien français.
 Eduardo María Schilling Monfort : footballeur allemand.
 Louis Marie Grignon de Montfort est un saint prêtre mariste français né à Montfort-sur-Meu.
 Manuel Monfort Asensi : graveur et dessinateur espagnol.
 Maxime Monfort : coureur cycliste belge.
 Nelson Monfort : animateur et journaliste sportif.
 Pascal Monfort : chef d'entreprise et professeur de mode français.
 Rafael Monfort : entraîneur de football.
 Silvia Monfort : comédienne française.
 vicomte Philogène de Monfort  (1806-1883), général français. 
Simon Amédée Philogène de Monfort (1841-1898), général français.

Voir aussi 

 Théâtre Silvia-Monfort : théâtre d'arrondissement parisien.
  : toponymes et patronymes de langue française.
  : toponymes de langues espagnole et portugaise.
 Mont Fort : montagne des Alpes valaisannes.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France